Do soutěže dvouhry juniorů na londýnském Wimbledonu 2015 nastoupilo šedesát čtyři tenistů. Obhájcem titulu byl americký tenista Noah Rubin, který se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Juniorskou soutěž vyhrál 17letý nenasazený Američan Reilly Opelka, který ve finále porazil švédskou turnajovou dvanáctku Mikaela Ymera, startujícího na divokou kartu, po setech 7–6 a 6–4. Do kombinovaného juniorského žebříčku si připsal 375 bodů a získal premiérový grandslamovou trofej.

Reilly Opelka si zahrál také finále deblové soutěže, z níž odešel poražen.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2015
Juniorský tenis v roce 2015